Amir Ghalenoei (Teerã, 21 de novembro de 1963) é um treinador e ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como meia.

Carreira 
Amir Ghalenoei comandou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Teerã
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Treinadores da Seleção Iraniana de Futebol
Treinadores da Copa da Ásia de 2007